Urna může být:

 výraz pro nádobu: 
 stará jednotka objemu ve starověkém Římě (asi 13,115 litru = 0,5 amphora)
 volební urna – do ní jsou při volbách vhazovány hlasovací lístky
 pohřební urna – v ní je schraňován popel zesnulého člověka po kremaci, který pak bývá uložen v tzv. urnovém háji
 URNA – zkratka pro Útvar rychlého nasazení Policie ČR.

Reference

Externí odkazy